Hoei (Frans: Huy), een stad in de Belgische provincie Luik
Huy (Duitsland), een gemeente in Saksen-Anhalt
Huy (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk